42-я церемония вручения наград премии BAFTA
1989

Лучший фильм: 
Последний император 
The Last Emperor

Лучший неанглоязычный фильм: 
Пир Бабетты 
Babettes gæstebud

< 41-я Церемонии вручения 43-я >

42-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1988 год состоялась в Лондоне в 1989 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1989 года
1989 год в Лондоне